Esta é uma lista de administradores e governadores do estado de Bauchi, Nigéria.
Bauchi (estado) foi formado em 03/02/1976 quando Nordeste da Nigéria (estado) foi dividido nos estados de Bauchi, Borno, e Gongola.

Ver também 
 Estados da Nigéria
 Lista de todos os governadores de estado da Nigéria

 

Bauchi
Governadores